Смолика (, Смоликас, ) е най-високото планинско възвишение от веригата Пинд в Гърция, разделящо Македония на изток, от Северен Епир на запад. Със своите 2637 m надморска височина, Смолика е втората по височина планина в Гърция след Олимп.

Административно се отнася към северната част от областна единица Янина и западната част на областна единица Гревена. Околни планини са Грамос на север, Тимфи на юг и Пинд на юг и изток. В по-широк смисъл е част от планинския масив на Пинд, под което се разбира цялата планинска система на Западна Гърция.

В Смолика са разположени някои от най-високо разположените селища в Гърция като Самарина, Фурка и Падес. От Смолика извират притоците на Бистрица (Алиакмонас) (Αλιάκμονα), Венетикос (Βενέτικος) и Гревениотикос (Γρεβενιώτικος).

Дължината на планинския масив на Смолика е 15 – 20 km в посока от изток на запад, с ширина 10 km от север на юг.

Екология 
По време на плейстоцена северните и източните склонове, вкл. и съседните долини, са били заледени. Окончателното стопяване на ледниците е станало преди около 11 500 години.

Смолика е покрита с гъста растителност, в чиито състав се включват черният бор, черната мура, букът и други широколистни. Под най-високите върхове на планината са се образували и езерата Драколимни. По-малки красиви алпийски езера има и на други места в планината.

Туристически маршрути 
В Смолика има редица върхове, чиято надморска височина надхвърля 1600 мнв. Непосредствено на изток до Смолика са върховете Лемос (2.540 мнв) и Мосиа (Μόσια) (2610 мнв). Близко до главния връх на север са разположени Куцурос (Κούτσουρο)(2318 мнв), Аркудалона (1798 мнв). На североизток са върховете Капитан Цекурас (Καπετάν Τσεκούρα) (2253 мнв) и Богдани или Вузи (Βούζι) (2239 мнв). Други върхове в планината са Алоготопос (Конското) (Αλογότοπος) (2230 мнв), Палиострунги (Παλιοστρούγγι) (2221 мнв), Мисорахи (Μισσοράχη) (2217 мнв), Атина (2106 мнв), Мугурия (2080 мнв), Далиаполи (Νταλιάπολη) (2077 мнв), Петра Ганкараджа (Πέτρα Γκαγκαράντζα)(2045 мнв), Смиляни (Σμίλιανη) (2014 мнв), Скурдза (Σκούρτζα) (1799 мнв), Аница (Ανίτσα) (1700 мнв), Киркори (Κίρκορη) (1860 мнв), Зекири (Ζεκίρι) (1700 мнв), Тамбури (Ταμπούρι) (1878 мнв), Гифтиса (Циганското) (Γύφτισα) (1752 мнв), Профитис Илиас Фуркас (Пророк Илия – Фуркас) (Προφήτης Ηλίας Φούρκας) (1650 мнв) и Клифтис (Κλέφτης) (1846 мнв).

Популярни маршрути достигат до върховете на Смолика от Самарина (Σαμαρίνα) от изток, от Ая Параскеви (Керасово) от север и от Палиосели (Παλιοσέλι) и от Падес (Πάδες) от юг.

Външни препратки 
 Галерия със снимки на Смолика

Бележки 

Пинд
Дем Коница
Дем Гревена